Cala kan zijn:

cala (landvorm), in de geomorfologie een kleine baai, vooral van toepassing op het westelijk Middellandse Zeegebied;

Cala (Huelva), een plaats in de Spaanse provincie Huelva;
Cala (Zuid-Afrika), een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Oost-Kaap.